Часовня Святого Георгия Победоносца в Ташкенте — памятник дореволюционный русской архитектуры Ташкента, часовня над братской могилой солдат, погибших при завоевании Ташкента Российской империей.

История 
Поставлена и находится в жилой махалле неподалеку от Камолонских ворот Ташкента (не сохранились). Часовня была построена в 1886 году над братской могилой 24 русских рядовых солдат, погибших при штурме Ташкента под командованием генерала Черняева в июне 1865 года. .

Место могилы было выбрано не случайно, .

 над братской могилой была помещена надгробная плита с надписью «За други своя» и сооружен памятник: три пирамидки из мортирных ядер. В 1886 году была возведена часовня, которая по православному обычаю была оформлена славянскими надписями из Старого и Нового Заветов. Посередине часовни располагалась призма: с одной стороны призмы была икона, с другой — надписи из Завета, а на третьей — имена погибших солдат.

Около часовни был скверик с церковным входом, крестами и красивой чугунной оградой. За памятником ухаживали инвалиды-ветераны войны, которым выдавали за это жалование. Каждый год, 15 июня, в День взятия Ташкента, по центральным улицам дореволюционного Ташкента, совершался крестный ход с хоругвями и церковными песнопениями.

Комплекс просуществовал до Октябрьской революции 1917 года, который был разграблен и разрушен большевиками. В 1949 году участок земли, где был расположен памятник, получила узбекская семья, которая построила рядом дом. Около дома и стоит эта часовня, к которой водят туристов на экскурсии.

К Пасхе 2020 года часовня была полностью отреставрирована.

Фото

Литература 
 Голендер Б. А. Старинные храмы Туркестанского края. — Ташкент, 2011.

Ссылки 
 О часовне
 О часовне у Камаланских ворот в альманахе «Письма о Ташкенте»
 «Письма о Ташкенте» Часовня в махалле Камалон
 «Письма о Ташкенте» Часовня у Камолонских ворот. Проекты
 «Письма о Ташкенте» Часовня, дополнение
 «Письма о Ташкенте» Что за часовня?
 «Письма о Ташкенте» Часовня

Примечания 

Георгий
Ташкент
Культовые сооружения Ташкента